Nova Vas je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Brtonigla, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 355 stanovnika te 122 obiteljskih kućanstava.

Šport 
 NK Nova Vas, nogometni klub

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji